Acquah ist der Familienname folgender Personen:

 Afriyie Acquah (* 1992), ghanaischer Fußballspieler
 Benjamin Acquah (* 2000), ghanaischer Fußballspieler
 Deborah Acquah (* 1996), ghanaische Weit- und Dreispringerin
 Edward Acquah (1935–2011), ghanaischer Fußballspieler
 George Kingsley Acquah (1942–2007), ghanaischer Jurist und Politiker
 Henry Acquah (* 1965), ghanaischer Fußballspieler
 Oliver Acquah (* 1946), ghanaischer Fußballspieler 
 Reuben Acquah (* 1996), ghanaischer Fußballspieler
 Sam Acquah (* 1943), ghanaischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Acqua
 Aqua